IX Островные игры прошли на острове Мэн с 9 по 13 июля 2001 года. В них приняли участие 2020 спортсменов из 22 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 15 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Велоспорт
 Волейбол

 Гимнастика
 Гольф
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Триатлон
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Официальный сайт Игр 2001
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Спорт на Острове Мэн
История острова Мэн
Островные игры